Piasek si può riferire a:
 lo pseudonimo con cui il cantante polacco Andrzej Piaseczny era conosciuto fino al 2003
 un villaggio nel comune di Pszczyna, nel voivodato della Slesia
 un villaggio nel comune di Janów, nel voivodato della Slesia
 un villaggio nel comune di Woźniki, nel voivodato della Slesia
 un villaggio nel comune di Grębów, nel voivodato della Precarpazia
 un villaggio nel comune di Stąporków, nel voivodato della Santacroce
 un villaggio nel comune di Górowo Iławeckie, nel voivodato della Varmia-Masuria
 un villaggio nel comune di Cedynia, nel voivodato della Pomerania Occidentale
 un quartiere del centro storico di Cracovia